Штаух () — фамилия.
 Штаух, Гельмут (1910—1970) — южноафриканский яхтсмен.
 Штаух, Томен — немецкий рок-музыкант, барабанщик.